Oststeiermark steht für:
 Oststeirisches Hügelland im landschaftlichen Sinne, als Teilgebiet des steirischen Hügellandes östlich der mittleren Mur
 Ostmittelsteiermark, das östliche Gebiet der historischen Mittelsteiermark
 Oststeiermark (NUTS-Region), AT224, eine Gruppe von Bezirken für die EU-Statistik
 Oststeiermark (Planungsregion), in der steiermärkischen Landesplanung